von Beust kan avse:

 Friedrich Ferdinand von Beust (1809–1886), en tysk friherre och först sachsisk och sedan österrikisk statsman
 Ole von Beust (född 1955), tysk politiker i CDU

Se även 
 Beuste

Tyska efternamn